Campionatul Mondial de Futsal din 1989, a avut loc în Țările de Jos și a fost câștigată de naționala masculină de fotbal sală a Braziliei. Acesta a fost primul campionat mondial a avut loc sub egida forului mondial de fotbal de conducere a lui.

Participanți

Prima Rundă

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

A doua Rundă

Grupa E

Grupa F

Runda Finală

Semifinale

Finala Mică

Finala

Campioni

Vezi și
Campionatul Mondial de Futsal 1992

Legături externe
FIFA Futsal World Championship Hong Kong 1989 , FIFA.com

Futsal
Campionate Mondiale
Competiții organizate de FIFA
1989 în sport